Miejscowości w USA:
 Bynum – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Teton
 Bynum – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Hill